CRB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 285 амінокислот, а молекулярна маса — 134 265.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як гаструляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки